Il singolare del torneo di tennis Jerusalem Challenger 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Neville Godwin che ha battuto in finale Gabriel Trifu 6-4, 7-6.

Teste di serie 

 Peter Tramacchi (primo turno)
 Alex Rădulescu (primo turno)
 Eyal Erlich (quarti di finale)
 Todd Larkham (secondo turno)

 Stefano Pescosolido (primo turno)
 Gouichi Motomura (primo turno)
 Neville Godwin (Campione)
 Steven Randjelovic (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Jerusalem Challenger 1998